Le qualificazioni del singolare  del BMW Open 2012 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  David Goffin (qualificato)
  Marinko Matosevic (qualificato)
  Andrej Golubev (primo turno, ritiro a causa di un infortunio al ginocchio sinistro)
  Dustin Brown (qualificato)

 Peter Gojowczyk (ultimo turno)
 Simon Greul (secondo turno)
 Martin Fischer (ultimo turno)
 Stefan Seifert (primo turno)

Qualificati

  David Goffin
  Marinko Matosevic

  Robert Farah
  Dustin Brown

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

BMW Open 2012
ATP World Tour 2012